Евге́ний Кня́зев:
 Князев, Евгений Акимович (род. 1956) — российский историк, педагог.
 Князев, Евгений Владимирович (род. 1955) — российский актёр, театральный педагог, народный артист Российской Федерации.